Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna (Aegon PTE S.A.) – spółka, której zadaniem jest zarządzanie Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym (Aegon OFE).

Aegon PTE S.A. należy do holenderskiej grupy finansowej Aegon N.V. działającej w ponad 20 krajach w Europie, Azji i obu Amerykach, zatrudniającej ponad 31,5 tysiąca pracowników na całym świecie i obsługującej 30 milionów klientów.

Historia 
Po utworzeniu towarzystwa w sierpniu 1998 r., należało ono do Powszechnego Banku Kredytowego, Towarzystwa Ubezpieczeniowego PBK oraz Górnośląskiego Banku Gospodarczego. W styczniu 1999 r. w skład akcjonariatu PTE weszła firma Aetna, która objęła 40 proc. akcji PTE. Po niespełna dwóch latach, w grudniu 1999 r., podpisano umowę o strategicznej współpracy pomiędzy PBK i Hestia Insurance, na podstawie której uzgodniono zakup 100 proc. akcji PTE PBK S.A. przez Hestia Insurance. Ostatecznie w grudniu 2001 r. STU Ergo Hestia objęła akcje PTE PBK, a towarzystwo i fundusz zmieniły nazwę.

W listopadzie 2006 roku Aegon zawarł umowę kupna od Ergo Hestii 100 proc. akcji PTE Ergo Hestia zarządzającego funduszem OFE Ergo Hestia – spółka zmieniła nazwę na Aegon PTE S.A., a fundusz zmienił nazwę na Aegon OFE.

W czerwcu 2007 roku Aegon podpisał umowę z BRE Bankiem, właścicielem PTE Skarbiec-Emerytura, w sprawie połączenia PTE Aegon ze Skarbcem i następnie objęcia w nowym PTE 100 proc. akcji.

W czerwcu 2016 roku Aegon PTE poinformowało o podpisaniu umowy, zgodnie z którą przejmie zarządzanie funduszem emerytalnym Nordea OFE.

Przypisy 

Powszechne towarzystwa emerytalne
Przedsiębiorstwa w Warszawie
Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1998